Mauriac puede referirse a: 

 Mauriac, comuna francesa situada en Cantal.
 Mauriac, comuna francesa situada en Gironda.
 François Mauriac, escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura.